Iglesia de San Lázaro puede hacer referencia a los siguientes edificios:

Iglesia de San Lázaro en la ciudad de Sucre.

Iglesia de San Lázaro en la ciudad de Santiago de Chile.

Iglesia de San Lázaro en la ciudad de Tunja

Iglesia de San Lázaro en la ciudad de La Habana.

Iglesia de San Lázaro Obispo en el municipio de Alhama de Murcia.
Iglesia de San Lázaro en el municipio de Lorca.
Iglesia de San Lázaro en la ciudad de Lugo.
Iglesia de San Lázaro en la ciudad de Málaga.
Iglesia de San Lázaro del Camino en la ciudad de Oviedo.
Iglesia de San Lázaro en la ciudad de Palencia.
Iglesia de San Lázaro en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
Iglesia de San Lázaro en la ciudad de Santiago de Compostela.
Iglesia de San Lázaro en la ciudad de Valencia.
Iglesia de San Lázaro en la ciudad de Valladolid.
Iglesia de San Lázaro en la ciudad de Zamora.

Iglesia de San Lázaro en el Distrito del Rímac.